Москвин — фамилия.

Известные носители:
 Москвин, Алексей Степанович (1726—1779) — русский горный инженер, строитель Ижевского и Воткинского железоделательных заводов.
 Москвин, Анатолий Юрьевич (род. 1966) — российский краевед-некрополист, лингвист-полиглот, писатель. Получил известность как маньяк-мумификатор.
 Москвин, Андрей Николаевич (1901—1961) — кинооператор, один из зачинателей советской операторской школы.
 Москвин, Валентин Артурович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 
 
 
 Москвин, Григорий Николаевич (1909—1986) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Москвин, Денис Павлович (род. 1978) — российский государственный деятель, депутат Госдумы РФ 7 созыва.
 
 Москвин, Игорь Борисович (1929—2020) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
 Москвин, Кирилл Леонидович (род. 1972) — российский кикбоксер.
 Москвин, Козма Платонович (в монашестве Климент; ум. 26 июня 1921) — епископ Древлеправославной церкви христовой, епископ Самарский, Симбирский и Уфимский.
 Москвин, Константин Николаевич (1927—2002) — советский и российский военный инженер-строитель, Заслуженный строитель РФ, генеральный директор ОАО «Атомстрой» (1991—2002).
 
 
 Москвин, Пётр Павлович (1871—1948) — один из основоположников лёгкой атлетики и хоккея с мячом в России.
 Москвин, Серафим Петрович (1903—1942) — советский футболист.
 
 Москвин, Станислав Васильевич (род. 1939) — советский велогонщик.
 Москвин, Фёдор Павлович (в монашестве Арсений; 1795—1876) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Москвин, Яков Алексеевич (1761—?) — русский скульптор, «назначенный в академики» Императорской Академии художеств.

